Az 1926–1927-es Swiss Serie A volt a 30. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Keleti csoport

Központi csoport

Nyugati csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság